Владимир Александрович Богатырёв (род. 9 марта 1951, Ленинград) — советский и российский режиссёр, преподаватель.

Биография 
Владимир Александрович Богатырёв родился 9 марта 1951 года в Ленинграде.

В 1975 году закончил ЛГИТМиК (мастерская З. Я. Корогодского), где учился у М. Шмойлова, В. Фильштинского, Л. Додина, О. Обориной.
Преддипломная практика была в Ленинградском ТЮЗе на спектакле «Борис Годунов». Играл в спектаклях Ленинградского ТЮЗа «Наш, только наш», «Шел парнишке 13-й год», «Наш цирк», «Открытый урок» и др. Дипломным спектаклем Владимира Богатырёва стала постановка «Прощание в июне» по пьесе А.В. Вампилова, осуществленная в драматическом театре г. Краснодара. 

Многие годы В.А. Богатырёв работал режиссёром в разных городах России — Астрахани, Туле, Твери, Санкт-Петербурге, Новгороде, Омске, Кирове, Норильске, Новосибирске и др.
В настоящее время работает в РАМТе (г. Москва). Преподает в РАТИ (ГИТИС).

Режиссёрские работы 

Астраханский государственный театр юного зрителя
 «Конёк-Горбунок» П. Ершов
 «Думая о нём» по пьесе Ф. Долгого
 «Солнечный удар» А. Яковлев и др.

Тульский областной театр юного зрителя (главный режиссёр)
 «Нетерпение» Ю. Трифонов
 «Два брата» М. Лермонтов,
 «Сказ о Мишке Коршунове…» М. Шолохов (Премия Мин. Культуры)
 «Дорога к солнцу» по собственной пьесе
 «Мой бедный Марат» А. Арбузов,
 «Прости меня» В. Астафьев.

Тверской театр юного зрителя (главный режиссёр)
 «Кто этот Диззи Гиллеспи?» А. Соколова
 «Женитьба Бальзаминова» А. Островский
 «С любовью не шутят» П. Кальдерон
 «Сашка» В. Кондратьев
 «Капитанская дочка» А. Пушкин и др.

ТЮЗ имени А. А. Брянцева
 «Самая-самая» Ф. Дорэн с А. Шурановой и И. Шибановым в гл. ролях
 «Летучкина любовь» Р. Орешник

Томский областной драматический театр
 «Стеклянный зверинец» Т. Уильямс
 «Недоросль» Д. Фонвизин

Нижний Новгород
 «Вся Надежда» М. Рощин
 «Игра любви и случая» П. Мариво

Челябинский государственный молодёжный театр
 «Романтики» Э. Ростан. (Постановка с художником Т. И. Сельвинской)

Новосибирск
 «Синяя птица» М. Метерлинк (Постановка с художником С.Бенедиктовым)

Норильск
 «Вверх по лестнице, ведущей вниз» Б. Кауфман (Постановка с художником Л.Баишевой)

Российский академический молодёжный театр

 «Жизнь впереди» Э. Ажар (по собственной инсценировке)
 «Поллианна» Э. Портер (по собственной инсценировке)
 «Жили-были» Ф. Зальтен (по собственной инсценировке)
 «Мальчик-с-пальчик» М. Бартеньев
 «Сказки на всякий случай» Е. Клюев (по собственной инсценировке)
 «Идеалистка» А. Володин, композиция В. Богатырёва
 «Сказки на всякий случай» Евгений Клюев (по собственной инсценировке)
  «Думайте о нас» Евгений Клюев
  «Как я стал идиотом» Мартен Паж
ТЕАТР-СТУДИЯ на Трифоновской (главный режиссёр)
 «Куриные головы» Д. Шпиро (Премия фестиваля Венгерской драматургии)
 «Где-то в Америке» С. Шепард

 Московский театр «Et Cetera» под руководством А. Калягина
 «За горизонтом»  О. Нил  (премьера в 1995 г.)
 «Старый друг лучше новых двух» А. Островский (1997 г.)

Московский областной драматический театр им. Островского
 «Лес» А. Островский

Московский новый драматический театр
 «Единственный наследник» Жана Франсуа Реньяра
 «Стойкий оловянный солдатик» Г. Андерсен (по пьесе В. Андреева)
 «Долгое прощание» Т. Уильямс
 «Лиза, Лизка, Лизавета» (пьеса В. Богатырёва по повести Н. М. Карамзина «Бедная Лиза» и рассказу Н. Евдокимова «Лиза-Елизавета…»)

Преподавательская деятельность 

Преподавал во ВГИКе на курсе А. В. Баталова.
Дипломный спектакль: «Продавец дождя» Р. Нэш.

Преподаёт с 1995 г. в ГИТИСе (РАТИ) на курсе А. В. Бородина.
Поставил дипломные спектакли:
 «Дни нашей жизни» Л. Андреева
 «Забавный случай» К. Гольдони
 «Анна Кристи» О. Нил (2005 г.)
 «Герой нашего времени» М. Лермонтова по собственной инсценировке (2009 г.)

Премии и награды 

 Премия фестиваля Венгерской драматургии — за постановку пьесы «Куриные головы» Д. Шпиро
 Премия фестиваля «Ожившая сказка» — за лучшую режиссуру (2007 год)
 Премия фестиваля «Арлекин» режиссёру — «За верность традициям школы З. Я. Корогодского» (2008 год)
 Премии фестиваля «Арлекин» и «Я мал, привет!» — за спектакль «Стойкий оловянный солдатик» (2009 год)
 Премия города Москвы — за постановку спектакля «Сказки на всякий случай» (2009 год)  
 Премия Союза Театральных Деятелей России «Гвоздь сезона» — за спектакль «Сказки на всякий случай» Е. Клюева (по собственной инсценировке)

Примечания

Ссылки 
 Сказки на всякий случай. РАМТ. Пресса о спектакле 
 Канал «Культура». Видеоролик о спектакле «Идеалистка»

Выпускники Российского государственного института сценических искусств
Персоналии:ТЮЗ имени А. А. Брянцева